A Copa Brasil de 2013, também conhecida como Copa Votorantim de 2013, foi a décima oitava edição deste evento esportivo, um torneio nacional de categoria de base organizada pela Prefeitura de Votorantim.

Realizada entre 18 e 27 de janeiro, a edição teve como campeão o São Paulo, que conquistou o título pela terceira vez ao vencer a decisão contra o Bahia nas penalidades.

Formato e participantes
O torneio foi disuptado em um sistema misto. Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos. Depois de três rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo se classificaram para as quartas de final. A partir desta, o formato do torneio mudou para jogos eliminatórios, com os vencedores avançando até a final.

Primeira fase
Nesta edição, a primeira fase foi disputada entre 17 e 20 de janeiro. Ao término, os seguintes clubes se classificaram para as quartas de final: Bahia, Corinthians, Coritiba, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais
No dia 22 de janeiro, Grêmio e Palmeiras venceram pelo placar mínimo Coritiba e Corinthians, respectivamente, nos jogos que abriram as quartas de final. No dia seguinte, Bahia e São Paulo ficaram com as últimas vagas. Os dois últimos, inclusive, avançaram para a decisão, vencida nas penalidades pelo São Paulo.

Referências

Gerais
 

Copa Votorantim
Futebol de 2013 em São Paulo